El topónimo Fritton puede hacer referencia a varios lugares ubicados en el condado de Norfolk (Inglaterra):

 el pueblo de Fritton, en el distrito de Great Yarmouth;
 el pueblo de Fritton, en el distrito de South Norfolk; o
 la parroquia civil de Fritton and St. Olaves.